Il singolare del torneo di tennis Caracas Open 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Raúl Ramírez 7-63, 6-2.

Teste di serie 

 Rod Laver (Campione)
 Roscoe Tanner (semifinali)
 Raúl Ramírez (semifinali)
 Jaime Fillol (secondo turno)

 Allan Stone (quarti di finale)
 Geoff Masters (secondo turno)
 Brian Gottfried (secondo turno)
 Ismail El Shafei (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Caracas Open 1975